Дем'янюк — українське прізвище.

Чоловіки 

 Дем'янюк Дмитро Олексійович ( 1983) — український легкоатлет (стрибки у висоту).
 Дем'янюк Іван Миколайович (* 1920 — † 2012) — колишній громадянин СРСР і США, якого неодноразово звинувачено у причетності до військових злочинів за часи Другої світової війни.
 Дем'янюк Олександр Павлович ( 1950) — український дипломат.
 Дем'янюк Олексій Володимирович (* 1958 — † 1999) — український та радянський легкоатлет, чемпіон СРСР зі стрибків у висоту.

Жінки 

 Дем'янюк Орися Григорівна ( 1992) — українська легкоатлетка (біг на середні дистанції).

Українські прізвища